San Felice puede referirse a:

 San Felice Circeo, una localidad italiana de la provincia de Latina, región de Lazio
 San Felice a Cancello, un municipio situado en el territorio de la Provincia de Caserta, en la Campania
 San Felice del Molise, una localidad y comune italiana de la provincia de Campobasso, región de Molise
 San Felice sul Panaro, un municipio situado en el territorio de la Provincia de Módena, en Emilia-Romaña